Schepers ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfons Schepers (1907–1984), belgischer Radrennfahrer
 Bob Schepers (* 1992), niederländischer Fußballspieler
 Eddy Schepers (* 1955), belgischer Radrennfahrer
 Friedrich Schepers (1873–1944), deutscher Marinegeneralstabsarzt

 Heinrich Schepers (1925–2020), deutscher Philosoph und Leibniz-Spezialist
 Jacobus Gerardus Schepers (1798–1863), deutscher Priester, apostolischer Vikar von Niederländisch-Guyana-Suriname und Titularbischof von Milopotamus
 Jörg Schepers (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Josef Schepers (1908–1989), deutscher Volkskundler, Hausforscher, Museumsleiter und Hochschullehrer
 Ludger Schepers (* 1953), deutscher Theologe und Bischof
 Wilhelm Schepers (1927–1977), deutscher Politiker (CDU), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter
 Wim Schepers (1943–1998), niederländischer Radrennfahrer
 Wolfgang Schepers (* 1951), Kunsthistoriker, Hochschullehrer und Museumsdirektor

Siehe auch:
 Reederei H. Schepers, Reederei in Elsfleth
 Reederei Rudolf Schepers, kleine Familienreederei in Haren an der Ems
 Reederei Schepers, Reederei in Bad Zwischenahn
 Scheepers
 Schäpers